Helmut Lipfert ist der Name folgender Personen:

* Helmut Lipfert (Pilot) (1916–1990), deutscher Luftwaffenoffizier
 Helmut Lipfert (Wirtschaftswissenschaftler) (1924–2008), deutscher Wirtschaftswissenschaftler